Il singolare del torneo di tennis Baltimore Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Sandy Mayer che ha battuto in finale Clark Graebner 6-2, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Baltimore Open 1974